Constantin Ionescu este o combinație frecventă de prenume și nume de familie din onomastica românească. Se poate referi la unul din următorii:

Constantin Ionescu 
 Constantin Ionescu (deputat), politician și deputat român în legislatura 1992-1996, ales în municipiul București pe listele alianței PNȚCD / PER.
 Constantin Ionescu (general), general și om politic român, primar al municipiului Iași în perioadele 10 octombrie 1938 - 10 octombrie 1940 și 6 ianuarie 1941 - 2 iunie 1943;
 Constantin Ionescu (primar de Chișinău), politician român, primarul orașului Chișinău între 1931 – 1932, succedându-l pe Ion Negrescu și înaintea celui de-al treilea mandat al lui Gherman Pântea;
 Constantin Ionescu (șahist) (n. 1958), mare maestru în șah român;
 Constantin Ionescu (pictor), (circa 1900 - 1970), pictor român;

Cu nume de familie compuse 
 Constantin Ionescu Gulian (pe numele său complet Constantin Henri Ionescu-Gulian, (1914 - 2011), filosof evreu român, comunist , membru titular al Academiei Române, din 1955;
 Constantin Ionescu-Mihăești (1883 - 1962), medic român, membru titular (din 1945) al Academiei Române;
 Constantin Ionescu-Mihăilești, biolog român din echipa Dr. Ion Cantacuzino;
 Constantin Ionescu-Târgoviște (născut în 1937) medic român, ales membru corespondent (în 2003) al Academiei Române;

Referințe 

Nume proprii